Molekulska formula -{C9H19N}- se može odnositi na:

 Ciklopentamin
 Izometepten
 2,2,6,6-Tetrametilpiperidin